Командование сил безопасности () ― вооруженные силы частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра. Численность войск составляет 3500 человек, в основном это призывники турки-киприоты в возрасте от 18 до 40 лет. В воинское формирование входят наземные, воздушные и морские боевые единицы. 

Командование сил безопасности поддерживается турецкими вооруженными силами Северного Кипра, дислоцированными на острове, чья численность, по разным оценкам, составляет от 17 500 до 30 000 солдат и офицеров.

История 
Ещё до обретения независимости турецкая община Кипра имела свои собственные полувоенные формирования (Турецкая организация обороны), обученные и экипированные турецкой армией. В 1967 году эти силы были переименованы в Мухахит (Mücahit; «моджахеды»), а в 1975 году Мухахит был переименован в Силы безопасности турок-киприотов. В 1974 году Турция возглавила вторжение на Северный Кипр с целью защиты турецкого меньшинства после того, как переворот в Греции вызвал угрозу объединения острова с Грецией. С тех пор на Кипре не было крупных боевых действий, и ТРСК продолжает оставаться независимой страной, хотя и тесно связанной с Турцией в военном и политическом отношении.

Организация 
Силы безопасности турок-киприотов находятся под командованием турецкой армии. Главнокомандующий Силами безопасности назначается Турецкими вооруженными силами и имеет звание генерал-майора, в то время как глава турецких вооруженных сил на Северном Кипре имеет более высокое звание генерал-лейтенанта.

В Силы безопасности входит 4 пехотных полка и Командование береговой охраны. Кроме того, полицейские формирования ТРСК входят в состав Сил безопасности. Состав Сил безопасности следующий:

 1-й Пехотный полк;
 2-й Пехотный полк;
 3-й Пехотный полк;
 4-й Пехотный полк;
 Береговая охрана;
 ВВС и ПВО;

По словам наблюдателей, значительная часть бюджета вооружённых сил ТРСК покрывается турецкой стороной. Турецкие вооружённые силы также занимаются подготовкой солдат и офицеров ТРСК и поставляют туркам-киприотам снаряжение. Считается также, что большинство офицеров ТРСК перешли из рядов офицерского корпуса турецкой армии и все операции Сил безопасности контролируются турецкой армией.

Силы 
По состоянию на 2009 год численность Сил безопасности составляло около 9 000 человек. В состав вооружённых сил входило пятнадцать батальонов в двух бригадах, пехотных батальонах. Солдаты были вооружённых стрелковым оружием, также были несколько артиллерийских подразделений, оснащённых миномётами.

Береговая охрана Северного Кипра насчитывает 18 судов: это KKTC SG 01 (класс: Turk type 8; постройка: 1997―2000 годы; в строю с 2000 года).

Примечания

Литература 
 Christopher Hitchens - Cyprus, Hostage to History: From the Ottomans to Kissinger

Ссылки 

 Turkish Cypriot Security Forces
 Military of Northern Cyprus on Reddet
 Library of Congress - Country Study
 Cypnet

Национальная гвардия Республики Кипр
Северный Кипр